Carbonara steht für:
 Carbonara, Nudelgericht
 Carbonara (Lied), Lied der Gruppe Spliff

Carbonara ist der Familienname folgender Personen:
 Gérard Carbonara (1886–1959), US-amerikanischer Filmkomponist

Carbonara ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Italien:
 Carbonara al Ticino in der Provinz Pavia, Lombardei
 Carbonara di Nola in der Provinz Neapel, Kampanien
 Carbonara di Po in der Provinz Mantua, Lombardei
 Carbonara Scrivia in der Provinz Alessandria, Piemont
 Carbonara-Santa Rita, Ortsteil von Bari, Apulien

Berge in Italien:
 Pizzo Carbonara, Berg auf Sizilien

Siehe auch:
 Carbonera (Begriffsklärung)
 Carbonari (Begriffsklärung)